Благосъстояние може да се отнася до:

 Икономическо благосъстояние или благополучие, благоденствие, богатство
 Здравословно състояние (виж също спа благотворни процедури)